Егор (Георгий) Антонович Бистром (; 1786—1828) — генерал-майор, участник наполеоновских войн, командир Тверского драгунского полка.

Биография 
Родился  года на мызе Каппель. Сын Антона (Отто) Оттовича фон Бистрома (Otto Gotthard von Bistram) (1762—1836) от его брака с Августой Иоганной фон Крузенштерн. Его братья: Фёдор, Эдуард, Филипп, Антон, Адам и Фердинанд.

В 1800 году поступил в Морской кадетский корпус, в 1805 году уволен по неспособности к морской службе 14-м классом и 27 марта 1805 года поступил юнкером в 20-й егерский полк; 5 апреля 1806 года произведён в подпоручики.

18 марта 1808 года был переведён в лейб-гвардии Егерский полк, в составе которого участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе 1813-1814 годов; был награждён орденом Св. Георгия 4-го класса; 20 мая 1814 года произведён в полковники.

С 23 апреля 1817 года — в Борисоглебском уланском полку; 11 марта 1819 года переведён в Ямбургский уланский полк, а 10 ноября 1819 года был уволен в отставку. 

Вновь принят на службу в Иркутский гусарский полк; 6 января 1826 года назначен командиром Тверского драгунского полка; 25 июня 1827 года произведён в генерал-майоры с назначением состоять при начальнике 4-й гусарской дивизии.

С 10 мая 1828 года — командир 2-й бригады 4-й уланской дивизии.

Был убит  года во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

Награды 
Российской империи:
 Орден Святой Анны 2-й степени (3 июня 1813); алмазные украшения к ордену (4 октября 1815)
 Орден Святого Владимира 4-й степени
 Орден Святого Георгия 4-й степени (10 декабря 1813)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»

Иностранных государств:
 Орден «Pour le Mérite» (Королевство Пруссия)
 Орден Красного орла 3-й степени (Королевство Пруссия)
 Кульмский крест (Королевство Пруссия)

Примечания

Литература 
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Estland. Band 2. — Görlitz, 1930. — S. 39.
 Русские портреты XVIII - начала XX вв. Материалы по иконографии. Вып. 5. Портретная живопись из собрания Центрального военно-морского музея / Ком. по рус. иконографии; сост. С. А. Подстадницкий, О. Г. Леонов, В. Б. Морозова, О. К. Цехановская. — Москва: Фонд «Русские Витязи», 2016. — 320 с.: ил. — ISBN 978-5-9907714-2-0.

Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Генерал-майоры (Российская империя)